Герцог Вильяэрмоса () — испанский аристократический титул. Он был создан арагонским королём Хуаном II в 1476 году для своего незаконнорождённого сына Альфонсо (1417—1485). Помимо замка Вильяэрмоса, Альфонсо получил от отца во владение Аслор и древнее каталонское графство Рибагорса.

Для своего проживания наследники Альфонсо — герцоги Вильяэрмоса — выстроили в испанской столице дворец Вильяэрмоса. Ныне это здание на углу Пасео дель Прадо и Калле де Сан-Херонимо отдано под художественный музей.

Список герцогов 

 Альфонсо де Арагон и Эскобар (1417—1495), граф Кортес с 1462 года, 1-й граф Рибагорса (1469) и 1-й герцог Вильяэрмоса (1476—1495). В 1477 году женился на Леонор де Сотомайор, от брака с которой у него было два сына и одна дочь, а также были внебрачные сын и дочь.
 Альфонсо де Арагон и Сотомайор (1479—1513), 2-й герцог Вильяэрмоса (1495—1513), младший сын предыдущего Мариана де Арагон и Сотомайор (1485—1513), 3-я герцогиня Вильяэрмоса (1513), сестра предыдущего. В 1506 году вышла замуж за Роберто Сансеверино (1485—1508), графа Марсико, 3-го принца Салерно, от брака с которым у неё были сын и дочь
 Фердинандо Сансеверино и де Арагон (18 января 1507—1568), 4-й принц Салерно (с 1508) и 3-й герцог Вильяэрмоса (1513—1554), единственный сын предыдущих. В 1554 году он был лишен королем Карлом I титулов и владений в Испании и Италии из-за его заслуг перед французской короной.Лора Сансеверино и де Арагон, сестра предыдущего, была женой итало-испанского кондотьера Иньиго де Авалоса, 1-го маркиза дель Васто.Графство Рибагорса стало дочерним титулом после того, как Альфонсо де Арагон и Эскобар получил титул 1-го герцога Вильяэрмоса от короля Хуана II в 1476 году. Король Хуан II также постановил в 1476 году, что титул графа Рибагорсы должен перейти к внебрачному сыну 1-го герцога Вильяэрмоса, Хуану де Арагону и де Хонкерасу (1457—1528), 1-му герцогу Луне с 1495 года, и его сводному брату, королю Фердинанду II. В 1479 году 2-й граф Рибагорса женился на богатой и влиятельной арагонской дворянке Марии Лопес де Гурреа Торрельяс, которая умерла около 1492 года. Трое из пяти детей вице-короля Неаполя скончались в молодости. Таким образом, Альфонсо VII Фелипе де Арагон и Гурреа (1487—1550), в 1528 году стал 3-м графом Рибагорсой и 2-м герцогом Луна.
 Мартин де Гурреа-и-Арагон (1525—1581), сын Альфонса VII Фелипе де Арагона и Гурреа, 3-го графа Рибагорсы (1487—1550), 3-й герцог Луна, 4-й герцог Вильяэрмоса (1554—1581). В 1554 году по указу короля Карла I заменил своего кузена Фернандо Сансеверино и де Арагона. Он женился в 1541 году на Луиза де Борха (1529—1560).
 Фернандо де Гурреа-и-Арагон  (1546—1592), 5-й герцог Вильяэрмоса (1581—1592), второй сын предыдущего.
 Франсиско де Гурреа-и-Арагон (1551—1622), 6-й герцог Вильяэрмоса (1592—1603), граф Рибагорса (1592—1598) и граф Луна (1598—1622), четвёртый сын Мартина де Арагона и Сармьенто, младший брат предыдущего. В 1603 году он был лишен герцогского титула.
 Мария Луиза де Арагон, 7-я герцогиня Вильяэрмоса (1603—1663), дочь Фернандо де Арагона, 6-го герцога Вильяэрмосы, племянница предыдущего.
 Фернандо Мануэль де Арагон (1613—1692), 8-й герцог Вильяэрмоса (1663—1665), сын предыдущей.
 Карлос де Арагон де Гурреа и де Борха (1634—1692), 9-й герцог Вильяэрмоса (1665—1692), сын предыдущего, губернатор Нидерландов (1675—1680) и вице-король Каталонии (1688—1690)
 Хосе Клаудио де Арагон и Гурреа де Кастро Пинос (1697—1761), 10-й герцог Вильяэрмоса (1750—1761), сын Жозефы Сесилии де Арагон, маркизы де Наваррес (1678—1735), потомок Альфонсо де Арагона, 3-го графа Рибагорсы (1487—1550)
 Хуан Пабло де Арагон-Аслор (1730—1790), 7-й герцог Ла Палата, 11-й герцог Вильяэрмоса (1761—1790), сын Хуана Хосе де Аслора, 3-го графа де Гуара (1702—1748), племянник предыдущего
 Виктор Амадео де Арагон-Аслор и Пиньятелли де Арагон (1779—1792), 8-й герцог Ла Палата, 12-й герцог Вильяэрмоса (1790—1792), старший сын предыдущего
 Хосе Антонио де Арагон Аслор и Пиньятелли де Арагон (1785—1852), 9-й герцог Ла Палата, 13-й герцог Вильяэрмоса (1792—1852), младший брат предыдущего
 Марселино Педро де Арагон Аслор и Фернандес де Кордоба (1815—1888), 14-й герцог Вильяэрмоса (1852—1888), сын предыдущего
 Мария дель Кармен де Арагон-Аслор и Идеакес (1841—1905), 15-я герцогиня Вильяэрмоса (1888—1905), дочь предыдущего
 Франциско-Ксавье де Арагон-Аслор де Идиакес (1842—1919), 16-й герцог Вильяэрмоса (1905—1919), сын Хосе Антонио Аслора де Арагона, 11-го графа дель Реаля (1816—1893), внук 14-го герцога Вильяэрмосы
 Хосе Антонио Аслор де Арагон и Уртадо де Сальдивар (1873—1960), 17-й герцог Вильяэрмоса (1919—1960), сын предыдущего
 Мария дель Пилар де Арагон Аслор и Гильямас (1908—1997), 10-я герцогиня Ла Палата, 18-я герцогиня Вильяэрмоса (1960—1997), дочь предыдущего
 Альваро де Урсаис и Аслор-де-Арагон (род. 1937), 19-й герцог Вильяэрмоса (1997 — настоящее время), сын предыдущей.

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Источники 
 Nobility of the World Volume VIII — Spain
 DUQUES de VILLAHERMOSA, DUQUES de LUNA

Альбуркерке
Герцоги Испании